Эскоба́р Гави́рия () — испанская фамилия: Эскобар Гавирия, Пабло Эмилио (более известный как Пабло Эскобар; 1949—1993) — колумбийский наркобарон и политический деятель.
 Эскобар Гавирия, Роберто де Хесус (род. 1947) — брат предыдущего, бывший бухгалтер и соучредитель Медельинского картеля.